Фильштинский (реже Фельштинский) — еврейская топонимическая фамилия, происходит от местечка Фельштин, ныне Гвардейское.

 Фильштинский, Вениамин Михайлович (род. 1937) — театральный педагог и режиссёр.
 Фильштинский, Глеб Вениаминович (род. 1970) — художник по свету.
 Фильштинский, Исаак Моисеевич (1918—2013) — востоковед-арабист.

См. также 
 Фельштинский